Naklo (Divača), een plaats in de Sloveense gemeente Divača
 Naklo (Gorenjska), een gemeente in de Sloveense regio Gorenjska
 Naklo (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente in de Sloveense regio Gorenjska
 Naklo (Črnomelj), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj